Дряжно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дряжно — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Дряжно — деревня в Плюсском районе Псковской области.